Jacobuskathedraal (Szczecin), Polen
 Sint-Jacobuskathedraal (Šibenik), Kroatië
 Sint-Jacobuskathedraal (Görlitz), Duitsland
 Sint-Jacobuskathedraal (Jeruzalem), Israël